Koningsbrug (Brugge)
Koningsbrug (Leiden)
Koningsbrug (Rotterdam)